GAL steht für:
 Generic Array Logic, ein programmierbares Elektronikbauteil
 Geschichte der arabischen Lit(t)eratur von Carl Brockelmann
 Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung, eine Komfortfunktion für Kraftfahrzeuge
 Gesellschaft für Angewandte Linguistik e. V., ein wissenschaftlicher Fachverband
 Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte (1957), siehe Alterssicherung der Landwirte #Geschichte
 Grün-Alternative Liste, 1984 bis 2012 war die „Grün-Alternative Liste“ der Landesverband der Hamburger Grünen
 Grupos Antiterroristas de Liberación, eine antibaskische Geheimorganisation in Spanien

Gal bzw. gal steht für:
 Brief des Paulus an die Galater, ein Buch des Neuen Testaments
 Galactose, ein Monosaccharid, Bestandteil des Milchzuckers
 Gallone, verschiedene angloamerikanische Maßeinheiten
 .gal, Top-Level-Domain von Galicien
 Galoli (Sprache) (ISO-639-3-Code), fabronische Sprache der Galoli in Osttimor

Gal steht für:
 Gal (Einheit) (Einheitenzeichen: gal), nicht gesetzliche physikalische Einheit für Beschleunigung
 Gali, russischer und abchasischer Name einer Stadt in Abchasien
 Gal (Zeitung), Name einer Zeitung aus Abchasien
 U-Boot-Klasse Gal, ein U-Boot und eine U-Boot-Klasse der israelischen Marine
 (183403) Gal, Asteroid 

Gal bzw. Gál ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gal (* 1976), Chief Technical Officer bei Mozilla
 Bernhard Gál (* 1971), österreichischer Komponist und Installationskünstler
 Csaba Gál (* 1985), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Dani Gal (* 1975), israelischer Videokünstler
 Edward Gal (* 1970), niederländischer Dressurreiter
 Efrat Gal-Ed (* 1956), israelische Autorin, Übersetzerin, Literaturwissenschaftlerin und Malerin

 Gyula Gál (* 1976), ungarischer Handballspieler
 Hans Gál (1890–1987), österreichischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Henrik Gál (* 1947), ungarischer Ringer
 István Gál, heute Steven Gaal (1924–2016), US-amerikanischer Mathematiker
 István Gál (* 1975), ungarisch-deutscher Fußballtrainer
 Jenny Gal (* 1969), niederländisch-italienische Judoka
 Jessica Gal (* 1971), niederländische Judoka
 József Gál (1918–2003), ungarischer Ringer
 Kinga Gál (* 1970), ungarische Politikerin
 Magda Gál (1909–1990), ungarische Tischtennisspielerin
 Mélissa Gal (* 1999), französische Skilangläuferin
 Menchu Gal (1919–2008), spanische Malerin
 Nora Gal (1912–1991), sowjetische Übersetzerin, Literaturkritikerin, Theoretikerin des Übersetzens und Redakteurin
 Riki Gal (* 1950; bürgerlich Rebekka Ben-Menachem), israelische Sängerin
 Sandra Gal (* 1985), deutsche Profigolferin
 Sharon Gal (* 1974), israelischer Politiker
 Tomáš Gál (1926–2013), tschechischer Wirtschaftswissenschaftler
 Uzi Gal (1923–2002), israelischer Waffentechniker
 Yossi Gal (* 1950), israelischer Diplomat
 Zehava Gal-On (* 1956), israelische Politikerin

Siehe auch:
 Gall
 Le Gal

Abkürzung